Репликација се може односити на:
 Репродуктивност
 Репликација (статистика)
 Саморепликација
 Репликација ДНК
 Семиконзервативност
 Вирусна репликација
 Самореплицирајућа машина